Menterwolde (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen
Menterwolde (klooster), een voormalig middeleeuws klooster nabij Nieuwolda in de gemeente Oldambt (Groningen)
Menterwolde (nederzetting), de verdwenen nederzetting behorend bij het klooster Menterwolde
Menterwolde (landschap), een middeleeuwse aanduiding voor het Wold-Oldambt